Pavel Svoboda peut désigner :

 Pavel Svoboda (1962-), homme politique tchèque ;
 Pavel Svoboda (1987-), organiste tchèque.